Radau steht für:
 Lärm
 Radau-Verfahren, ein implizites Runge-Kutta-Verfahren zur Lösung von Anfangswertproblemen
 Radau (Band), eine Band aus Hamburg

Radau heißen folgende geographische Objekte:
 Radau (Augsburg), Ortsteil der Stadt Augsburg, Bayern
 Gut Radau, Ortsteil von Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Radau (Gemeinde Oberwang), Ortschaft von Oberwang, Oberösterreich
 Radau (Gemeinde St. Wolfgang), Ortschaft von St. Wolfgang im Salzkammergut, Oberösterreich
 Radau, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1945: Rodowo (Braniewo), Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen  
 Radau (Zembowitz), poln. Radawie, Ortsteil der Gemeinde Zembowitz/Zębowice, Woiwodschaft Oppeln, Polen (zweisprachige Gemeinde)

 Radau (Fluss), Zufluss der Oker im Harz, Niedersachsen

 Radau (Marskrater), Krater auf dem Mars, siehe Liste der Marskrater/R

Radau ist der Familienname folgender Personen:
 ein oberschlesisches Adelsgeschlecht, siehe von Sallawa und Radau

 Hanns Radau (1901–1960), Lehrer, Schriftsteller und Bildhauer 
 Jürgen Radau (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Julius Heinrich von Rehlingen-Radau (1662–1732), Ordensgeistlicher, Fürstpropst von Berchtesgaden (1723–1732)
 Michael Radau (1617–1687), deutscher Theologe
 Rodolphe Radau (1835–1911), Astronom und Mathematiker

Siehe auch: